Anikken Gjerde Alnæs – sciatore di fondo norvegese
 Eyvind Alnæs – musicista norvegese tardoromantico
 Finn Alnæs – scrittore norvegese
 Frode Alnæs – musicista fusion e jazz norvegese